Bringuier ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos José Bringuier (* 1934), exil-kubanischer Terrorist
 Lionel Bringuier (* 1986), französischer Dirigent
 Nicolas Bringuier (* 1980), französischer Pianist